Radek Dvořák, češki hokejist, * 9. marec 1977, Tábor, Češkoslovaška.

Dvořák je kariero začel pri klubu České Budějovice v češki ligi. Leta 1995 je bil kot skupno 10. izbran na NHL naboru s strani kluba Florida Panthers, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za klube New York Rangers, Edmonton Oilers, St. Louis Blues, Atlanta Thrashers, Dallas Stars, Anaheim Ducks in Carolina Hurricanes, je skupno odigral 1260 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 227 golov in 363 podaj, ter 39 tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in pet podaj. Del sezone 2012/13 je igral za HC Davos v švicarski liga.

Za češko reprezentanco je igral na Olimpijskih igrah 2002, kjer je osvojil sedmo, ter štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh naslovov svetovnega prvaka. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral 35 tekem ter dosegel devet golov in šestnajst podaj. Leta 2004 je bil najboljši podajalec svetovnega prvenstva.

Pregled kariere

|-
| České Budějovice
| Češka ml. liga
| 92/93
|
| 35
| 44
| 46
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka ml. liga
| 93/94
|
| 20
| 17
| 18
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 93/94
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 94
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 94/95
|
| 19
| 8
| 6
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 95
|
| 5
| 4
| 3
| 7
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 95/96
|
| 77
| 13
| 14
| 27
| +5
| 20
|
| 16
| 1
| 3
| 4
| +2
| 0
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 96/97
|
| 78
| 18
| 21
| 39
| -2
| 30
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 97/98
|
| 64
| 12
| 24
| 36
| -1
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 98/99
|
| 82
| 19
| 24
| 43
| +7
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 4
| 4
| 8
| +7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 99/00
|
| 35
| 7
| 10
| 17
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 99/00
|
| 46
| 11
| 22
| 33
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 31
| 36
| 67
| +9
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 4
| 4
| 8
| +8
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 01/02
|
| 65
| 17
| 20
| 37
| -20
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 02/03
|
| 63
| 6
| 21
| 27
| -3
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 02/03
|
| 12
| 4
| 4
| 8
| -3
| 14
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 03/04
|
| 78
| 15
| 36
| 51
| +50
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 0
| 7
| 7
| +5
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 32
| 23
| 35
| 58
| +50
| 18
|
| 16
| 5
| 13
| 18
| +9
| 20
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| +2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 05/06
|
| 64
| 8
| 20
| 28
| -2
| 26
|
| 16
| 0
| 2
| 2
| -1
| 4
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 10
| 27
| 37
| -6
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 07/08
|
| 67
| 8
| 9
| 17
| -1
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 08/09
|
| 81
| 15
| 21
| 36
| 0
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 09/10
|
| 76
| 14
| 18
| 32
| -7
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 10/11
|
| 53
| 7
| 14
| 21
| +2
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 10/11
|
| 13
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 11/12
|
| 73
| 4
| 17
| 21
| -16
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Davos
| Švicarska liga
| 12/13
|
| 7
| 3
| 4
| 7
| +4
| 2
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| -3
| 2
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 12/13
|
| 9
| 4
| 0
| 4
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 13/14
|
| 60
| 4
| 5
| 9
| +3
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1145
| bgcolor="#7FFF00" | 302
| bgcolor="#7FFF00" | 436
| bgcolor="#7FFF00" | 738
| bgcolor="#7FFF00" | +112
| bgcolor="#7FFF00" | 406
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | +10
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Florida Panthers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1995
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti HC Davos
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Carolina Hurricanes